Суворовское сельское поселение — муниципальные образования (сельские поселения) в России:

 Суворовское сельское поселение — в Погарском районе Брянской области.
 Суворовское сельское поселение — в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.
 Суворовское сельское поселение — в Сакском районе Крыма (согласно законодательству Украины — Суворовский сельский совет).

См. также 
 Суворовский сельсовет
 Суворовский район